plaatsen in Tsjechië:
Hoštka, stad in de regio Ústí nad Labem
Hošťka, gemeente in de regio Pilsen